Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej finałowy – ostatni, finałowy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w Bailey Allen Hall w Galway (Irlandia) w dniach 14–18 marca 2012 roku.

Wzięło w nim udział 24 zawodników.

W finale Anglik Stephen Lee pokonał Australijczyka Neila Robertsona wynikiem 4–0.

Nagrody 

Zwycięzca: L70 000
II miejsce: L35 000

Półfinalista: L20 000
Ćwierćfinalista: L10 000

Ostatnia 16: L5 000
Ostatnia 32: L2 750

Najwyższy break: L3 000

Łączna suma nagród: L250 000

Turniej główny 

Po lewej stronie nazwiska zawodnika podane zostało miejsce, które zawodnik zajmował w rankingu obejmującym 12 turniejów z cyklu PTC

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

  Ricky Walden 131, 130, 104
  Neil Robertson 131, 110
  Ding Junhui 123, 105
  John Higgins 123
  Andrew Higginson 120, 104
  Stephen Lee 114, 102
  Xiao Guodong 100
  Joe Perry 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Galway
2012 w Irlandii